Der er flere regenter med navnet Ferdinand 4. Se:

 Ferdinand 4. (1751-1825) – konge af Napoli 1759-1799, 1799-1806, 1815-1816
 Ferdinand 4. (1835-1908) – storhertug af Toscana 1859-1860